Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 5000 méteres versenyszámát február 17-én rendezték. Az aranyérmet a német Gunda Niemann nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekord volt érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

N05000